Jørgen Christensen, Jørgen Kristensen, Jørgen Christiansen eller Jørgen Kristiansen er flere personer:

 Jørgen Christensen (handelsminister) (1871-1937) – dansk politiker og minister
 Jørgen Christensen (ingeniør) (1887-1971) – dansk ingeniør
 Jørgen Anton Christensen (1869-1935) – dansk forfatter, docent, landbrugøkonom
 Jørgen Flamand Christensen (1907-1970) – dansk overlæge, dr.med.
 Jørgen Christensen (direktør) (1916-1983) – dansk direktør
 Jørgen Kristensen (præst) (1924-2002) – dansk præst og forfatter
 Jørgen Christensen (atlet) – dansk atlet
 Jørgen Grønnegaard Christensen (født 1944) – dansk professor, cand.scient.pol.
 Jørgen Kristensen (fodboldspiller) (født 1946) – tidligere dansk fodboldspiller
 Jørgen Christensen (amtsborgmester) (født 1949) – tidligere amtsborgmester i Frederiksborg Amt
 Jørgen Christensen-Dalsgaard (født 1950) – dansk astrofysiker og professor

 Jørgen Christiansen (kontorchef) (1896-1973) – dansk kontorchef
 Jørgen Christiansen (borgmester) – tidligere borgmester i Frederikssund Kommune
 Jørgen Christiansen (amtsborgmester) (1929-2015) – tidligere amtsborgmester i Frederiksborg Amt